Ясеми́н Кай Алле́н () — турецкая актриса, британского происхождения.

Биография 
Ясемин Кай Аллен родилась 10 июля 1989 года в семье англичанина с англо-турецким гражданством, Дадли Аллена, и его жены, турецкой актрисы, британского происхождения, , в Лондоне. Есть младший брат Каан. Когда Ясемин было три месяца, её родители перебрались в Турцию. Спустя 10 лет Ясемин с матерью уехала жить в Австралию. Обучалась в Квинслендском университете на факультете кино и телевидения. В 18 лет Ясемин вернулась в Турцию, где окончила театральное отделение Консерватории Мюждата Гюзена.

Карьера 
В 2008 году Ясемин стала финалисткой конкурса «Новое лицо» L’Oréal. В этом же году она дебютировала на телевидении, снявшись вместе с матерью в сериале «Элиф». В 2010 году Ясемин оказалась сразу в двух проектах: «Мечтатели» и «Высокое место». В 2011 году она сыграла роль второго плана в сериале «Жизнь продолжается». Два года спустя, в 2013 году, Ясемин получила роль в сериале «Милосердие». В этом же году она стала лицом сайта «N11.com» и дебютировала в кино, получив главную роль в фильме «Вода и огонь». В 2014 году Ясемин сыграла небольшую роль в четвёртом сезоне популярного телесериала «Великолепный век».

Кроме съёмок в кино и на телевидении, Ясемин принимает участие в съёмках рекламы («Sprite», «N11.com» и «») и видеоклипов («Во сне»  Ылгаза Эреля и «Взрослые»  Огюна Санлысоя). В 2014 году стала ведущей конкурса красоты «Elidor Miss Turkey 2014». Также Аллен снялась в сериале «Дело чести» в роли Сибель. В 2016 году Ясемин появилась в сериале «46».

Личная жизнь 
На съёмках «Элиф» Ясемин познакомилась с актёром Онуром Туна, отношения с которым продлились до 2013 года. С 2014 года Ясемин встречается с Армаганом Огузом.

Ясемин умеет играть на пианино, поёт и рисует. В свободное время занимается набросками и дизайном ювелирных изделий.

Фильмография

Награды

Примечания

Ссылки